Hori  est le nom de plusieurs Hori attribué à :

 Hori  (grand prêtre de Ptah), fils du prince Khâemouaset ; grand prêtre de Ptah durant les règnes de Ramsès  puis Mérenptah
 Hori  (grand prêtre d'Osiris), fils d'Ounennéfer (grand prêtre d'Osiris) et de Tiy
 Hori  (fils royal de Kouch), fils de Kama (fils de Hori , grand prêtre de Ptah) ; vizir sous les règnes de Séthi  à Ramsès 

Index égyptologique
Fils royal de Koush
XIXe dynastie égyptienne